Compañia de Fluido Eléctrico, empresa explotadora de la Central Tèrmica d'Adrall (Alt Urgell)
 Comissió Federal d'Electricitat, organisme encarregat de l'administració de l'energia elèctrica a Mèxic
 Compañía Fonográfica Española, casa discogràfica espanyola
 Capillary Flow Experiment, experiment en física de fluids dissenyat per a ésser desenvolupat a l'Estació Espacial Internacional
 Common Firmware Environment, microprogramari usat per a carregar l'arrencada d'un ordinador